

Ономастика 
 Кіра (Кира) — українське жіноче ім'я грецького походження;
 Кіра () — англійське жіноче ім'я;
 Кіра — поширене японське прізвище;
 Кіра — японський самурайський рід.

Топонім 

 Кіра — містечко в Японії, у префектурі Айті.
 Кіра — село в Читинській області Російської Федерації

Інше 
 Кіра — національний костюм жінок Бутану.